Bernard Wijkamp (1879-1951), Nederlands politicus
Stefan Wijkamp (1967), Nederlandse actievoerder en nazisympathisant